Улед-Яиш () — город и коммуна на севере Алжира, на территории вилайета Блида. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайи, в непосредственной близости от Блиды, административного центра провинции, на высоте 223 метров над уровнем моря.
Улед-Яиш расположен на расстоянии приблизительно 30 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 87 131 человек.
Динамика численности населения города по годам:

История 
До обретения Алжиром независимости, город назывался Дальмати ().

Примечания 

Города Алжира